Всего в департамент Эн входит 43 кантона, составляющих 4 округа.

См. также 
 Департамент Эн

 
Списки кантонов Франции по департаментам